Diplura (widłogonki) – rząd stawonogów z podtypu sześcionogów
 Diplura – rodzaj pająków z rodziny Dipluridae